UNSa o UNSA es la sigla de dos universidades latinoamericanas:
Universidad Nacional de Salta (UNSa - Argentina).
Universidad Nacional de San Agustín (UNSA - Perú).